CuriosityStream - американская информационная и развлекательная компания, предлагающая подписчикам видеопрограммы, включая документальные фильмы, телешоу и короткометражный видеоконтент. Она была запущена в 2015 году основателем Discovery Channel, Джон С. Хендрикс. По состоянию на 2020 год у компании было более 13 миллионов подписчиков по всему миру через прямую и пакетную подписку.

CuriosityStream предлагает контент от таких производителей, как BBC и NHK, а также подготовил ряд оригинальных документов эпизоды и сериалы, в том числе 4th & Forever: Muck City, The History of Home, Miniverse, Любимые места Стивена Хокинга, Light On Earth Дэвида Аттенборо и Deep Time History.

История 
CuriosityStream запущен как автономная служба, предоставляемая OTT. Затем он расширил распространение на каналы Amazon и VRV компании Ellation. В ноябре 2017 года CuriosityStream стал доступен на платформе VOD телеприставки Comcast и приложении / портале MSO Xfinity Stream. Это была первая дистрибьюторская сделка компании с MVPD.

В апреле 2018 года Dish Network сделала CuriosityStream доступным на подключённых к Интернету устройствах Hopper и в мобильном приложении Dish Anywhere.

С 1 февраля 2023 года в России начал вещание одноимённый телеканал

Служба подписки 
CuriosityStream предлагает годовые и помесячные подписки, а также план 4K. Оно не имеет региональных ограничений и распространяет свои программы в США и на международном уровне, используя сочетание OTT-плееров, операторов платного ТВ и поставщиков услуг широкополосного доступа.

Приложение доступно через Roku, Каналы Apple TV и Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Sprint, Google Chromecast, iOS и Android, Amazon Prime Video Channels, YouTube TV, Sling TV и Comcast Xfinity по запросу.

CuriosityStream не вставляет рекламные места в свою программу, но продаёт эксклюзивные спонсорские места для некоторых категорий контента. Они появляются в виде 15-секундных рекламных роликов перед началом шоу.

Компания рекламирует свой бренд, используя рекламу на цифровых каналах и на традиционном телевидении.

Программы 
В дополнение к своей библиотеке контента по запросу CuriosityStream также предлагает линейные прямые телепередачи из своего каталога VoD. Программы компании охватывают весь спектр фактического содержания с категориями научно-популярной литературы, включая науку, историю, математику, технологии, робототехнику и природу. Сервис также предлагает контент для детей и оригинальные программы.

В июне 2020 года CuriosityStream подписал соглашение о партнёрстве с компанией Doclights, занимающейся производством дикой природы. Обе компании представят 50 оригинальных документальных фильмов по истории для платформ SVOD и платного телевидения в 2020 году. Программы включают Cheetah: Beating the Odds; Скрытая Австралия; Эти птицы были созданы для ходьбы; Ягуар: король джунглей; Волшебные фьорды; Познакомьтесь с сурикатами; Познакомьтесь с сумчатыми; Пума: Кот-призрак; «Медведь-ленивец: Рождение принца».

Зрители 
В конце 2019 года у сервиса было более 10,5 миллионов подписчиков. В 2019 году CuriosityStream переводил свои программы на русский, сербский, испанский, португальский, мандаринский и кантонский диалекты.

В июле 2020 года CuriosityStream подписал партнёрское соглашение с Com Hem о доставке библиотечного контента компании в Швецию. Многие программы были доступны со шведскими субтитрами.

Награды и номинации

Премия Эмми за новости и документальные фильмы
Любимые места Стивена Хокинга - Выдающийся графический дизайн и художественное руководство (Победитель, 2017)
«Свет на Земле» Дэвида Аттенборо - выдающийся документальный фильм о природе (номинант, 2017)
«Свет Дэвида Аттенборо» - выдающийся кинематографический фильм: документальный фильм (номинант, 2017)

Фестиваль фильмов о дикой природе в Джексон-Хоул
Фильм Дэвида Аттенборо «Свет на Земле» - лучший ведущий / ведущий фильм (победитель, 2017)
Фильм Дэвида Аттенборо «Свет на Земле» - лучший фильм о науке в природе (номинант, 2017)
Большой мир в маленьком саду - лучший короткометражный фильм (номинант, 2017)

Премия Уэбби
CuriosityStream - лучший научно-образовательный канал (призер, 2017)
Deep Time History - лучший документальный сериал (лауреат, 2017) )
Научные открытия: гравитационные волны - наука и образование для кино и видео (номинант, 2017 г.)
CuriosityStream - Лучшая научная работа Канал ence & Education (Honoree, 2016)

Премия British Academy Film & Television Awards (BAFTA)
Дэвид Аттенборо «Свет на Земле» - Фактический специалист (номинант, 2017)

Wildscreen Кинофестиваль
Премия Дэвида Аттенборо «Свет на Земле» - наука (победитель, 2016 г.)
Премия Дэвида Аттенборо «Свет на Земле» - технические инновации (победитель, 2016 г.)
Премия докладчика «Свет на Земле» Дэвида Аттенборо (номинант, 2016)

Награда Science Media Awards
Фильм Дэвида Аттенборо «Свет на Земле» - обладатель премии «Гранд Хеликс», 2016 г. (ЛУЧШЕЕ В ШОУ)
Джейсон Силва: Трансгуманизм - лучший короткометражный документальный фильм (номинант, 2016 г.)

Освещение в СМИ
CuriosityStream и его руководители были показаны на Bloomberg Television и в журнале Time, Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times, Variety, StreamDaily, Inverse, Mashable Science News, MultiChannel News и WGN.

Слияние компаний 
11 августа 2020 г. было официально объявлено, что CuriosityStream подвергнется обратному слиянию с Software Acquisition Group, Inc., компанией по приобретению специального назначения. В результате слияния CuriosityStream начала торговать на NASDAQ под символом Ticker «CURI» 15 октября 2020 года. Это сделало ею первой публичной компанией потокового мультимедиа, ориентированной на фактические данные содержание.

Клинт Стинчкомб 
В июне 2018 года Клинт Стинчкомб был назначен президентом и главным исполнительным директором CuriosityStream. Впервые он пришёл в компанию в 2017 году в качестве директора по сбыту. Он также является соучредителем и бывшим генеральным директором Poker Central. Ранее Стинчкомб занимал должности управляющего директора Worldwide Media Group (WMG) и исполнительного вице-президента и генерального директора компании Discovery Communications 'Emerging Television Networks.

Примечания 

Сайты, появившиеся в 2015 году
Кинокомпании США
Компании, имеющие листинг акций на NASDAQ
Телеканалы России
Телеканалы, запущенные в 2023 году